Degen steht für:
 Degen, Stichwaffe
 Degen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Degen GR, Ortschaft im Kanton Graubünden, Schweiz
 Festlandsdegen, publizistisches Schlagwort
 Degen, veralteter Begriff für einen Helden (vergleichbar mit Haudegen, Kämpe, Recke)

Siehe auch:
 Deegen
 Tegen